Macska a forró bádogtetőn – Tennessee Williams drámája
 Macska a forró bádogtetőn – Tennessee Williams drámájából készült film